Miguel Torres peut désigner :
 Miguel Torres (né en 1986), footballeur espagnol ;
 Miguel Torres (né en 1981), combattant de MMA américain ;
  (né en 1946), nageur espagnol comptant trois participations aux Jeux olympiques.